Peruíbe kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Peruíbe (ort), São Paulo, 
 Peruíbe (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar